bwx – codice ISO 639-3 della lingua bu-nao bunu